Glaskasten bezeichnet:

 Bayerische PtL 2/2, Beiname einer Heißdampflokomotivenbaureihe der Bayrischen Staatsbahnen
 Glaskasten Marl, ein Skulpturenmuseum in Marl